Бетаки — фамилия. Известные носители:

 
 Бетаки, Виктор Афанасьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 10132; 26 ноября 1858.
 Бетаки, Павел Васильевич (1888—1942) — русский художник-футурист, художник-постановщик на «Ленфильме».